В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1976, який належав до категорії гран-прі, Ян Кодеш здобув титул, у фіналі перемігши Їржі Гжебеца 6-4, 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

 Ян Кодеш (Чемпіон)
 Том Оккер (півфінал)

 Карл Майлер (півфінал)
 П'єр Бартез (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors